29. Mistrzostwa świata kobiet w curlingu rozgrywane były w Aomori (Japonia), w dniach 17 - 25 marca 2007. Były to pierwsze mistrzostwa tej rangi rozgrywane na kontynencie azjatyckim. W mistrzostwach udział brało 12 drużyn (2 z Ameryki Północnej, 2 z Azji i Oceanii i 8 z Europy). W Polsce wydarzenie transmitował Eurosport.

Ostatecznie mistrzostwa wygrały Kanadyjki, srebrny medal zdobyły Dunki a brązowy Szkotki.

Camilla Jensen z drużyny duńskiej musiała wyjechać tuż przed rozpoczęciem play-offów (a jest to jeden z największych sukcesów duńskiego curlingu w ostatnich latach) do kraju. Nie wyrażono bowiem zgody na przesunięcie terminu egzaminu na uniwersytecie.

Reprezentacje

* Wszystkie zawodniczki grające jako czwarte są kapitanami, jeśli jest inaczej przy nazwisku kapitana widnieje napis "skip")

Wyniki

Klasyfikacja

Szwajcaria została sklasyfikowana wyżej niż Szwecja, na skutek zaważenia wyniku meczu tych państw gdzie wygrały Szwajcarki (obie drużyny miały taki sam bilans wygranych i przegranych). Taka sama sytuacja stała się w przypadku Czech i Włoch.

Finał

Mały finał

Play-off

1/2

3/4

Tie-Breaker (dogrywka)
Nie było potrzeby rozgrywania Tie-Breaker.

Round-Robin

Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

W drużynie szwajcarskiej Ester Neuenschwander zastąpiła Mitjam Ott (wicekapitan), a we włoskiej Giorgię Apollonio zastąpiła Electra de Col. Diana Gaspari zagrała jako skip na pozycji otwierającej a na otstniej kamienie wypuszczała Giulia Lacedelli.

Sesja 12.

W drużynie rosyjskiej Olgę Żarkową zastąpiła Margarita Fomina. Diana Gaspari jako skip grała na trzeciej pozycji, ostatnia pozycja przypadła Giulii Lacedelli.

Sesja 13.

Sesja 14.

Sesja 15.

 Lenka Kucerova zachorowała, jej pozycję zajęła Karolina Pilaròvá, a otwierającą została Michala Souhradová.

Sesja 16.

Sesja 17.

Kelly Scot w 9. endzie zrezygnowała z próby zdobycia jednego punktu z myślą o przywileju ostatniego kamienia w ostatniej części meczu.

Statystyki
Wykonalność założeń w %.

Chiny

Czechy

Dania

Japonia

Kanada

Niemcy

Rosja

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Włochy

Linki zewnętrzne 
 

2007
2007 w curlingu
2007 w Japonii
Zawody sportowe w Aomori
Curling w Japonii